A Pirâmide Maldita é um livro da coleção Turma dos Tigres de Thomas Brezina. Conta a viagem dos tigres para o Egito, onde o Tio de Lu está explorando uma pirâmide recém-descoberta, em busca de tesouros arqueológicos do Faraó Amamun.

Ao tentar entrar na pirâmide, os pesquisadores ficam tontos e acham que estão sendo vitimas da maldição do faraó Amamun, que viveu há três mil anos. Os tigres, desconfiados, decidem entrar na pirâmide e acabam sendo transportados para o Antigo Egito, na verdade era apenas uma farsa.

Para sair dessa, eles vão precisar de muita coragem, inteligência, e empenho. E o leitor pode ajudá-los desvendando as charadas e usando o material da pasta dos tigres.

Livros infantojuvenis da Áustria